Islam: Àixraf (àrab: أشرف) és el nom donat als que reclamen ser descendents de Mahoma per via de la seva filla Fàtima; la paraula és el plural de xarīf (xerif "noble") derivat de xarafa "d'alt bressol"
 Llinatge: Àixraf Oghullari, família turca que va rebre l'encàrrec dels seljúcides de controlar les "marques militars" o zones de frontera, al 
 Toponímia: Àixraf o Behxahr, ciutat d'Iran, de la província de Mazanderan,
 Biografies:
 Al-Àixraf ibn al-Àdil, sultà aiúbida de Diyar Mudar i de Damasc de 1229 a 1237
 Al-Àixraf ibn al-Mansur, sultà aiúbida d'Homs de 1248 a 1263
 Al-Àixraf ibn al-Masud, nominal sultà aiúbida d'Egipte de 1250 a 1254
 al-Àixraf Salah ad-Din Khalil, sultà mameluc bahrita d'Egipte de 1290 a 1293
 Kudjuk o al-Àixraf Alah-ad-Din Kudjuk, sultà mameluc bahrita d'Egipte de 1341 a 1342
 Xaban II o al-Àixraf Nasir-ad-Din Xaban II, sultà mameluc bahrita d'Egipte de 1363 a 1376
 al-Àixraf Sayf-ad-Din Barsbay, sultà mameluc burjita d'Egipte de 1422 a 1438
 Ínal al-Ajrud o al-Àixhraf Sayf-ad-Din Inal, sultà burjita d'Egipte de 1453 a 1460
 al-Àixhraf Sayf-ad-Din Kaitbay o Qàït-bay, sultà burjita d'Egipte de 1468 a 1496
 Àixraf Mohamed Ben Qaitbay, sultà burjita d'Egipte (1496-1497 i 1497-1498)
 al-Àixraf Djanbalat sultà burjita d'Egipte de 1500 a 1501
 Qànsawh al-Ghawrí o al-Àixraf Kansawh al-Ghawri, sultà burjita d'Egipte de 1501 a 1516
 al-Àixraf Tumanbay, sultà burjita d'Egipte el 1516
 Àixraf Khan governant de l'Afganistan del 1725 al 1729
 Àixraf Lutfi Secretari general de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) del 1965 al 1966
 Àixraf Alí Khan (Delhi, 1727 - Azimabad, 1772/1773), príncep i poeta Indi
 Àixraf Jahangir (1289-1405), príncep de Simnan, al Khorasan, i sufí a l'Índia